Buckley (Grande Manchester), Inglaterra
Buckley (País de Gales)

Estados Unidos 
Buckley (Illinois)
Buckley (Michigan)
Buckley (Washington)

Desambiguações de topônimos